Frolois – comune francese nel dipartimento della Meurthe e Mosella.
Frôlois – comune francese nel dipartimento della Côte-d'Or.